Yıldız signifie étoile en turc. C'est à la fois un prénom, un nom de famille ) et un toponyme.

Toponymie

 Yıldız (Beşiktaş), un quartier du district de Beşiktaş à Istanbul
 Le palais de Yıldız, situé à Beşiktaş

Personnes

 Betül Cemre Yıldız (née en 1989), joueuse d'échecs turque ;
 Mehmet Yıldız (1981), footballer turc ;
 Metin Yıldız (1960), footballer turc ;
 Şerafettin Yıldız (1953), écrivain turco-autrichien ;
 Yaser Yıldız (1988), footballer turc ;
 Tarik Yildiz (1985-), sociologue français ;
 Zennibe Yıldız (1987), joueuse de volley turque.

Autres
 Yıldız Holding, une société turque spécialisée dans l'agroalimentaire

Notes et références 

Homonymie de patronyme turc